Горохов — російське прізвище. Відомі носії:
 Горохов Анатолій Іванович (нар. 1917 — †?) — радянський український футболіст, нападник.
 Горохов Анатолій Сергійович (нар. 1938) — радянський і російський естрадний співак і поет-пісняр.
 Горохов Артемій (Андрій) Іванович (1874—?) — російський архітектор.
 Горохов Володимир Іванович (1910—1985) — радянський футболіст та тренер, виступав на позиції захисника. Заслужений тренер РРФСР (1965).
 Горохов Микола Костянтинович (1952—2019) — український режисер.
 Горохов Олександр Сергійович (1939—2004) — радянський кінодраматург, письменник, член Спілки кінематографістів СРСР.
 Горохов Олексій Миколайович (1927—1999) — український скрипаль російського походження.
 Горохов Петро Данилович (1925—1993) — український хоровий диригент, заслужений діяч мистецтв України, професор Одеської консерваторії.
 Горохов Сергій Олександрович (нар. 1974) — Народний депутат України, член Партії регіонів.

 Горохова Галина Євгенівна (нар. 1938) — радянська фехтувальниця на рапірах, тририразова олімпійська чемпіонка (1960, 1968 та 1972), срібна (1964) та бронзова призерка (1972) Олімпійських ігор, дев'ятиразова чемпіонка світу.
 Горохова Євдокія Миколаївна (1924—2014) — радянський партійний і державний діяч.
 Горохова Марія Олексіївна (1903—1991) — російський радянський живописець, графік, художник розпису по тканині, педагог.
 Горохова Олена Костянтинівна (1933—2014) — радянський художник, живописець.

Див. також 
 Горохів — місто в Луцькому районі Волинської області, колишній районний центр (до 2020 року).

Примітки 

Російські прізвища